Festa di Primavera – festa scout
Capodanno cinese
Spring break – settimana di vacanza che hanno a disposizione, ad inizio primavera, numerosi studenti degli Stati Uniti e di alcuni altri paesi